Белозеровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Белозеровка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Белозеровка — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Белозеровка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.

Украина 
 Белозеровка — село в Липовецком районе Винницкой области.